Rostrum (anatomie), in de biologie de snuit van zoogdieren, vissen of andere dieren als geleedpotigen
Rostrum (Crustacea), bij kreeftachtigen het puntige, naar voren uitstekende gedeelte van de carapax
Rostrum (tweede kamer), een deel van de vergaderzaal van de Tweede Kamer
Rostra, het spreekgestoelte in het oude Rome waarvandaan de consuls spraken